Pascal Perrineau (1950), politologue français ;
 Harold Perrineau (1963), acteur américain ;
 Aurora Perrineau (1994), actrice américaine.